Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale John Alexander 6-1, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Johannesburg Indoor 1972